Radonice può riferirsi a diversi toponimi:

Radonice, comune del distretto di Chomutov, nella regione di Ústí nad Labem
Radonice, comune del distretto di Praha-východ, in Boemia Centrale

Radonice, nel distretto di Varsavia Ovest, Polonia